|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Formule Renault 3.5 Series seizoen 2009
|-
| vorige: 2008 || volgende: 2010 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Bertrand Baguette || 155
|-
| 2 ||  Fairuz Fauzy || 98
|-
| 3 ||  Charles Pic || 94
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Teams
|-
| 1 ||  International DracoRacing || 205
|-
| 2 ||  Carlin Motorsport || 181
|-
| 3 ||  P1 Motorsport || 138 
|}

Het Formule Renault 3.5 Series-seizoen 2009 is het twaalfde Formule Renault 3.5 Series-seizoen en het vijfde onder deze naam. Het seizoen bestond uit 17 races, verdeeld over 9 ronden. Regerend kampioen Giedo van der Garde is overgestapt naar de GP2 Series en verdedigde zijn titel niet.

Teams en coureurs

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Esteban Guerrieri: Ultimate Signature → RC Motorsport
 Alexandre Marsoin: Epsilon Euskadi → Comtec Racing
 Miguel Molina: Prema Powerteam → Ultimate Motorsport
 Guillaume Moreau: KTR → KMP Group/SG Formula
 Daniil Move: KTR → P1 Motorsport
 Sten Pentus: Red Devil Comtec Racing → Mofaz Fortec Motorsport
 Pasquale di Sabatino: Red Devil Comtec Racing → RC Motorsport
 James Walker: Fortec Motorsport → P1 Motorsport

 Nieuw/teruggekeerd in WSR
 Jaime Alguersuari: Britse Formule 3-kampioenschap (Carlin Motorsport) → Carlin Motorsport
 Jules Bianchi: Formule 3 Euroseries (ART Grand Prix) → KMP Group/SG Formula
 Max Chilton: Britse Formule 3-kampioenschap (Hitech Racing) → Comtec Racing
 Dani Clos: Formule 3 Euroseries (Prema Powerteam) → Epsilon Euskadi
 Stefano Coletti: Formule 3 Euroseries (Signature-Plus/Prema Powerteam) → Prema Powerteam
 Chris van der Drift: International Formula Master (JD Motorsport) → Epsilon Euskadi
 Brendon Hartley: Britse Formule 3-kampioenschap (Carlin Motorsport) → Tech 1 Racing
 Tobias Hegewald: Eurocup Formule Renault 2.0 (Motopark Academy) → Interwetten.com Racing
 Michael Herck: GP2 Series (David Price Racing) → Interwetten.com Racing
 Keisuke Kunimoto: All-Japan F3 (Team TOM'S) → Epsilon Euskadi
 Jon Lancaster: Formule 3 Euroseries (ART Grand Prix) → Comtec Racing
 Omar Leal: Euroseries 3000 (Durango → Prema Powerteam
 Federico Leo: Duitse Formule 3-kampioenschap (Ombra Racing) → Pons Racing
 Greg Mansell: Atlantic Championship (Walker Racing) → Ultimate Motorsport/Comtec Racing
 Mihai Marinescu: Formule BMW Europa (FMS International) → Interwetten.com Racing/RC Motorsport
 John Martin: Britse Formule 3-kampioenschap (Räikkönen Robertson Racing) → Comtec Racing
 Bruno Méndez: Spaanse Formule 3-kampioenschap (Escuderia TEC-Auto) → RC Motorsport
 Cristiano Morgado: Formule Volkswagen Zuid-Afrika (Morgado Racing) → Comtec Racing
 Edoardo Mortara: Formule 3 Euroseries (Signature-Plus) → KMP Group/SG Formula/Tech 1 Racing
 Anton Nebylitskiy: Eurocup Formule Renault 2.0 (SG Drivers Project) → Comtec Racing/KMP Group/SG Formula
 Frankie Provenzano: International Formula Master (ADM Motorsport) → Prema Powerteam
 Daniel Ricciardo: Eurocup Formule Renault 2.0 (SG Formula) → Tech 1 Racing
 Filip Salaquarda: International Formula Master (ISR Racing) → RC Motorsport/Prema Powerteam
 Harald Schlegelmilch: International Formula Master (Trident Racing) → Comtec Racing
 Oliver Turvey: Britse Formule 3-kampioenschap (Carlin Motorsport) → Carlin Motorsport
 Alberto Valerio: GP2 Series (Durango) → Comtec Racing
 Adrián Vallés: GP2 Series (FMS International/BCN Competition) → Epsilon Euskadi
 Adrian Zaugg: A1 Grand Prix (A1 Team Zuid-Afrika) → Interwetten.com Racing

 Uit de WSR
 Sergej Afanasjev: KTR → International Formula Master (JD Motorsport)
 Filipe Albuquerque: Epsilon Euskadi → A1 Grand Prix (A1 Team Portugal)
 Aleix Alcaraz: RC Motorsport/Pons Racing → ?
 Mikhail Aleshin: Carlin Motorsport → Formule 2 (MotorSport Vision)
 Álvaro Barba: Prema Powerteam → FIA GT (AF Corse)
 Marco Bonanomi: Red Devil Comtec Racing → Euroseries 3000 (Bull Racing/Coloni Motorsport)
 Claudio Cantelli: Ultimate Signature/RC Motorsport → Zuid-Amerikaans Formule 3-kampioenschap (Bassan Motorsport)
 Fábio Carbone: Ultimate Signature → ?
 Máximo Cortés: Pons Racing → Le Mans Series (Q8 Oils Hache Team)
 Siso Cunill: KTR → Porsche Supercup (Konrad Motorsport)
 Borja García: RC Motorsport → Atlantic Championship (Condor Motorsports)
 Giedo van der Garde: P1 Motorsport → GP2 Series (iSport International)
 Julien Jousse: Tech 1 Racing → Formule 2 (MotorSport Vision)
 Pippa Mann: P1 Motorsport → Indy Lights (Panther Racing)
 Paolo Maria Nocera: RC Motorsport → ?
 Mario Romancini: Epsilon Euskadi → Indy Lights (RLR/Andersen Racing
 Pablo Sánchez López: Interwetten.com Racing → Italiaanse Formule 3-kampioenschap (Alan Racing Team)
 Duncan Tappy: RC Motorsport → Superleague Formula (Galatasaray SK)
 Julian Theobald: Fortec Motorsport → ?
 Robert Wickens: Carlin Motorsport → Formule 2 (MotorSport Vision)

Teams veranderingen 
 Het Belgische team KTR trok zich drie weken voor de start van het seizoen terug uit het kampioenschap. Vanaf het derde raceweekend werden zij vervangen door het Franse team KMP Group/SG Formula.

Races

Kampioenschap
 Voor de eerste drie posities in de kwalificatie voor race 2 werden respectievelijk 4, 2 en 1 punt uitgereikt.
 De coureur die de meeste posities wint in een race krijgt een bonuspunt.

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
* Deze coureur heeft het bonuspunt voor de meeste gewonnen posities.
† Deze coureurs hebben de finish niet gehaald maar zijn wel geklasseerd aangezien zij meer dan 90% van de race hebben gereden.

Autosport in 2009
2009